Ла Вентаниља има више значења:

 Ла Вентаниља (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Вентаниља (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику